Рио Гарза има више значења:

 Рио Гарза, Ел Дураснал (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Гарза (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Гарза (Тлакотепек Плумас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику